

Politica 
 Vallée d'Aoste – coalizione politica valdostana (1983-2016)
 Vallée d'Aoste – lista elettorale valdostana (2018)

Sport 
 Saint-Christophe Vallée d'Aoste – squadra di calcio di Saint-Christophe

Pagine correlate 

 Valle d'Aosta (disambigua)